Арана, Вальє-де-Арана (, , офіційна назва Harana/Valle de Arana) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Країна Басків, у провінції Алава.
Хорхе Факундо Арана, Хорхе Факундо Арана Таге (31 березня 1972, Буенос-Айрес, Аргентина) — аргентинський актор. 
 Франсіско Хав'єр Арана (5 грудня 1905 — 18 липня 1949) — один з трьох лідерів Революційної хунти, що правила Гватемалою з жовтня 1944 до березня 1945.
 Амадо Арана (ісп. Amado Arana Urigüen), — баскський футболіст, зачинатель клубу «Атлетик» з Більбао. 
 Хосе Марія Арана (ісп. José María Arana Urigüen), — баскський футболіст, зачинатель клубу «Атлетик» з Більбао. 
 Сабіно Арана, Сабі́но Ара́на Ґої́рі (баск. Sabino Arana Goiri, нар. 26 січня 1865 в Абандо — пом. 25 листопада 1903 в Сукаррієті) — баскійський письменник. 
 Карлос Мануель Арана Осоріо (ісп. Carlos Manuel Arana Osorio; 17 липня 1918 — 6 грудня 2003) — гватемальський військовик і політик, президент країни.
 Бертіс-Арана, ( (офіційна назва), ) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Наварра.
 Жуліо Сезар Арана (ісп. Julio César Arana; 1864, Перу - 1952, Ліма) — перуанський підприємець і політик, один з найуспішніших каучукових баронів свого часу.
 Агустін Сауто Арана (ісп. Agustín Sauto Arana, нар. 11 травня 1908, Баракальдо, Країна Басків, Іспанія — пом. 21 серпня 1986, Вальє-де-Трапага) — іспанський футболіст.